Николай Харитонович Козленко (); , хутор Петривск (ныне — село Дмитровка в Вышгородском районе Киевской области Украины) — , Киев) — украинский и советский актёр театра и кино. Народный артист Украинской ССР (с 1980).

Биография 
Участник Великой Отечественной войны. Был в плену, позже вывезен на принудительные работы в Германию.
После войны в 1951 году окончил драматическую студию при Киевском украинском драматическом театре имени Ивана Франко (ныне Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко). Ученик А. Бучмы, А. М. Ватуля, Г. П. Юры.

В 1951—1956 гг. выступал на сцене Ворошиловградского украинского музыкально-драматического театра (ныне Луганский академический украинский музыкально-драматический театр), с 1956 по 2005 год — артист Киевского театра юного зрителя.

С 1957 года снимался в кино. Актёр киевской студии им. А. Довженко.

Талантливый мастер перевоплощения; ему были присущи острое чувство народности, умение совместить мысль с глубокими эмоциями и правдиво раскрыть духовный мир героя. Филигранно разрабатывал сценический образ; с прекрасным чувством тонкого психологизма изображал искренних, преданных избранному делу людей.

Лауреат премии Украины в области театрального искусства «Киевская пектораль» (За весомый вклад в театральное искусство, 1995).

Умер 8 марта 2005 года. Похоронен на Байковом кладбище Киева.

Избранные театральные роли 
 Гайдай «Гибель эскадры» А. Корнейчука (1951, постановка Р. Ефименко)
 Аркадий («В добрый час» В. Розова)
 Платон Кречет («Платон Кречет» А. Корнейчука)
 Тарас Голота («Правда»А. Корнейчука)
 Сталин («Незабываемый 1919-й» В. Вишневского)
 Сталин (Побег" Д. Щеглова)
 Будённый («В степях Украины» А. Корнейчука)
 Карл Моор («Разбойники» Ф. Шиллера)
 Шульга «Молодая гвардия» (А. Фадеева)
 Александр («Последние» М. Горького)
 Несчасливцев («Лес» А. Островского),
 Стародум («Недоросль» Фонвизина)
 Святослав («Сначала было Слово» Ю. Лиманова),
 Брат Лоренцо («Ромео и Джульетта» В. Шекспира),
 Джон («Вино из одуванчиков» Р. Бредбери);

Избранная фильмография 
  — Если бы камни говорили… — Сень Басараб
  — Сашко — дядя Михайло
  — Григорий Сковорода — Сагура
  — Солдатка — Сергей Иванович Ильин
  — Наследники — Иван Иванович, парторг завода
  — Крепость на колёсах — Добрыльченко
  — Гулящая — Лука Фёдорович Довбня, скрипач-пьяница
  — Десятый шаг — Михаил Смирнов
  — Планета Сперанта (телефильм)
  — Тяжёлый колос
  — Семья Коцюбинских — ''Николай Подвойский
  — Нина — словацкий капитан
  — Софья Грушко
  — Как закалялась сталь — отец Сергея
  — Аты-баты, шли солдаты… — раненый комиссар, полковник
  — Страх (телефильм)
  — Медвежонок — эпизод
  — Ускорение (телефильм) — Николай Карналь
  — Кармелюк — дед
  — Народный Малахий — эпизод
  — Сад Гефсиманский — Литвинов

Ссылки 
 Козленко Микола Харитонович

Похороненные на Байковом кладбище
Персоналии:Киностудия имени А. Довженко
Советские военнопленные во время Великой Отечественной войны